

Personaggi immaginari 
 Left Hand – personaggio dell'universo Marvel Comics
 Left Hand – personaggio della serie di romanzi Vampire Hunter D

Altro 
 Left Hand – comunità non incorporata della Virginia Occidentale, negli Stati Uniti d'America
 Liberi dalla Dollhouse (The Left Hand) – episodio della seconda stagione della serie televisiva Dollhouse